Евфе́рий () — мужское имя. 
 Евферий — римский политический деятель середины IV века.
 Евферий († после 433) — епископ Тианский, богослов и писатель.

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки